Кызыл-Туу (с  — Красный Флаг) — название ряда населённых пунктов в Киргизии.

Джалал-Абадская область 
 Кызыл-Туу — село в Аксыйском районе.
 Кызыл-Туу — село в Достукском аильном округе Ноокенского района.
 Кызыл-Туу — село в Массынском аильном округе Ноокенского района.
 Кызыл-Туу — село в Сузакском районе.
 Кызыл-Туу — село в Токтогульском районе.

Иссык-Кульская область 
 Кызыл-Туу — село в Тонском районе.

Нарынская область 
 Кызыл-Туу — село в Ат-Башинском районе.

Ошская область 
 Кызыл-Туу — село в Кара-Сууском районе.
 Кызыл-Туу — село в Чон-Алайском районе.

Таласская область 
 Кызыл-Туу — село в Таласском районе.

Чуйская область 
 Кызыл-Туу — село в Московском районе.
 Кызыл-Туу — село в Сокулукском районе.

См. также 
 
 
 Кызыл-ту